Däck kan syfta på:
Däck (hjul) – en ring av gummi omkring ett hjuls omkrets
Däck (fartyg) – en byggnadsdel i ett fartyg vilket bildar golv och tak i de olika våningarna inom fartyget
Däck (anläggning) – en golvliknande yta, oftast utomhus